Els homòpters (Homoptera) són un antic subordre dins de l'ordre dels hemípters, actualment en desús. Els estudis cladístics recents amb ADN fan pensar que l'ordre és parafilètic, i s'ha subdividit en diversos subordres (Sternorrhyncha, Auchenorrhyncha, Coleorrhyncha, Clypeorrhynca), però encara no hi ha acord sobre la seva classificació.

Filogènesi 
La filogènia clàssica, reconeix homòpters i heteròpters.

Actualment, la filogènia basada en estudis cladístics manté el monofiletisme dels heteròpters, però els homòpters esdevenen clarament parafilètics:

Referències 

Hemípters
Antics tàxons